БСЦ Грембах Лодзь () — польский клуб по пляжному футболу, базирующийся в Лодзьи. Самый титулованный клуб Польши по пляжному футболу.

История 
Клуб был образован в 1979 году как мини-футбольный клуб. В 2004 году клуб перешёл из футзала в пляжный футбол. В четвертом же сезоне клуб стал чемпионом страны.

Достижения 
 Чемпионат Польши по пляжному футболу (7): 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016
 Кубок Польши по пляжному футболу (5): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 Суперкубок Польши по пляжному футболу (2): 2011, 2015

Кубок европейских чемпионов 
 6 место — 2013
 1/8 финала — 2014, 2016

См. также 
 Згода (пляжный футбольный клуб)

Ссылки 
 Сайт клуба
 Профиль на Facebook

Пляжные футбольные клубы Польши
Спортивные клубы Лодзи